Mamadou Dango est un chercheur en égyptologie, physicien, géophysicien, géomètre et passionné de l'histoire burkinabé.

Biographie

Enfance, formation et débuts 
Mamadou Dango naît le 15 mars 1964 à Reo, chef-lieu de la province du Sanguié au Centre-ouest du Burkina Faso. Il obtient son Baccalauréat en 1987 et fait une partie de ses études universitaire en Côte d'Ivoire à l'université de Cocody en cours du soir en Maths-Physiques. Le futur catéchumène a découvert son amour pour la recherche et les pyramides dans le Coran. En 1986, l’enseignant en poste à Namissiguima, à quelques kilomètres de Ouahigouya dans le Nord du Burkina Faso, tombe gravement malade et plonge dans le coma pendant trois jours. A son réveil, le Coran qu’il a obtenu auprès du guide spirituel, le Cheick de Ramatoulaye, sera son livre de chevet pendant sa convalescence.

Carrière 
Mamadou Dango est chercheur et directeur de l'Institut des sciences solidaires de Ouagadougou. Au début de sa carrière, l'objectif de sa recherche est de trouver le plan réel de la grande pyramide celle de Kheops en Égypte. Il lui a fallu 10 ans d'investigation scientifique pour aboutir au plan , non pas de la seule pyramide de Kheops mais l'ensemble architectural des six pyramides et du grand Sphinx du site de Guizèh.

Pendant cinq ans, de tracées en tracées, il parvient à un plan complexe. Dans le cadre de ses recherches, il va en Israël, Turquie, Syrie et Cambodge où il fréquente des écoles supérieures. En Égypte, il a l'honneur de visiter les six pyramides pour complément de travaux. Il est également un attaché à la NASA sans entrée en fonction.

Etudes 

 Egyptologie 
 Physique
 Géométrie

Note et référence

Liens externes 

 https://www.sidwaya.info/carrefour/2020/05/28/portrait-mamadou-dango-le-genie-incompris-de-la-science-burkinabe/
 https://www.youtube.com/watch?v=JW8mDRU4tpw

Physicien burkinabé
Égyptologue
Naissance au Burkina Faso
Naissance en mars 1964
Naissance en 1964